Rauschwitz steht für:

 Rauschwitz, eine Gemeinde im thüringischen Saale-Holzland-Kreis
 einen Ortsteil der Gemeinde Elstra im Landkreis Bautzen, siehe Rauschwitz (Elstra)
 einen Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Rauschwitz im Landkreis Glatz, Niederschlesien), siehe Ruszowice (Kłodzko)
 einen Ortsteil in der Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Rauschwitz im Landkreis Glogau, Niederschlesien), siehe Ruszowice (Głogów)